Aceasta este lista celor 373 '''comune din departamentul Côtes-d'Armor din Franța.

 (CAL) Communauté d'agglomération Lannion Trégor, creată în 2003.
 (CASB) Communauté d'agglomération Saint-Brieuc, creată în 2000.

Côtes-d'Armor